Фильюн () — африканерская фамилия. Происходит от изменённой на голландский лад фамилии французского гугенота Франсуа Вийона, мигрировавшего из города Клермона (Иль-де-Франс) в Капскую колонию и давшего многочисленное потомство.

Известные носители 
 Фильюн, Констанд (1933—2020) — главнокомандующий силами обороны ЮАР, позднее консервативный политик.
 Фильюн, Маре (1915—2007) — дважды Президент ЮАР.
 Фильюн, Сюнетте (род. 1983) — легкоатлетка, метательница копья.